

Helyek
 Amerikai Egyesült Államok
Macon (Alabama)
Macon (Észak-Karolina)
Macon (Georgia)
Macon (Illinois)
Macon (Mississippi)
Macon (Missouri)
Macon (Nebraska)
Macon (Tennessee)
Bayou Macon, folyó
Fort Macon State Park
Fort Maconi csata

 Belgium
Macon (Belgium)
 Franciaország
Mâcon

Főiskolák
Macon State College
Randolph-Macon Academy

Vasutak
Macon Railroad
Covington and Macon Railroad
Macon and Northern Railway